Eldoradense – abitanti di Eldorado (Mato Grosso do Sul)
Eldoradense – abitanti di Eldorado (San Paolo)
Eldoradense – abitanti di Eldorado do Carajás
Eldoradense – abitanti di Eldorado do Sul